Мьюз может означать:
 Muse — британская рок-группа.
 Мьюз, Джейсон (род. 1974) — американский актёр.
 Мэнди Мьюз (род. 1994) — американская порноактриса.
 Мьюз — в градостроительстве, ряд малоэтажных жилых домов.